Clément Moreau est le nom de plusieurs personnes:

 Clément Moreau, pseudonyme de l'artiste allemand Carl Meffert
 Clément Moreau (né en 1990), acteur